Епархия Джорджтауна () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Джорджтаун, Гайана. Епархия Джорджтауна входит в митрополию Порт-оф-Спейна и распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Гайаны. Кафедральным собором епархии Джорджтауна является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
12 апреля 1837 года Римский папа Григорий XVI выпустил бреве «Ex pastoralis ministerii», которой учредил апостольский викариат Британской Гайаны, выделив его из апостольского викариата Тринидада (сегодня — Архиепархия Порт-оф-Спейна).

29 февраля 1956 года Римский папа Пий XII выпустил буллу «Quoniam gravissimum», которой преобразовал апостольский викариат Британской Гайаны в епархию Джорджтауна.

Епархия Джорджтауна входит в Конференцию католических епископов Антильских островов.

Ординарии епархии 
 епископ William Clancy (12.04.1837 — 3.09.1843);
 священник Thomas Hynes O.P. (12.09.1843 — 21.09.1846) — апостольский администратор;
 епископ Thomas Hynes O.P. (21.09.1846 — 1858);
 епископ James Etheridge S.J. (2.07.1858 — 31.12.1877);
 епископ Anthony Butler S.J. (31.03.1878 — 25.10.1901);
 епископ Compton Theodore Galton S.J. (9.05.1902 — 10.04.1931);
 епископ George Weld S.J. (18.01.1932 — 18.07.1954);
 епископ Richard Lester Guilly S.J. (18.07.1954 — 12.08.1972);
 епископ Benedict Singh (12.08.1972 — 10.11.2003);
 епископ Francis Dean Alleyne O.S.B. (30.10.2003 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Ex pastoralis ministerii Bullarium pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Tomo V, Romae 1841, стр. 156—157
  Булла Quoniam gravissimum, AAS 48 (1956), стр. 602

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Католицизм в Гайане
Джорджтаун